Arthur E. Powell é um autor de livros teosóficos, onde ele faz uma compilação do conhecimento abordado em outros livros, principalmente de autoria de Charles W. Leadbeater e Annie Besant.

Bibliografia 
Powell, Arthur E. O Duplo Etérico. São Paulo, Editora Pensamento.
Powell, Arthur E. O Corpo Astral. São Paulo, Editora Pensamento.
Powell, Arthur E. O Corpo Mental. São Paulo, Editora Pensamento.
Powell, Arthur E. O Corpo Causal e o Ego. São Paulo, Editora Pensamento.
Powell, Arthur E. O Sistema Solar. São Paulo, Editora Pensamento.

Ligações externas
 Livros de Arthur E. Powell na Editora Pensamento-Cultrix (antiga Editora Pensamento)

Teósofos